Au  :
 Brus (Banullë) une localité du district de Pristina.

En  :
 Brus, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.

En  :
 Brus une ville et une municipalité.